Hrvatski nogometni klubovi:
 NK Trnje Trnovec, Trnovec
 NK Trnje Zagreb, Zagreb